Cinta est un nom propre qui peut faire référence à :

Prénom 
 est un prénom féminin catalan dérivé de la Mare de Déu de la Cinta (en catalan), Virgen de la Cinta (en espagnol)  (). Cinta est un mot espagnol qui signifie « ruban ». Le ruban auquel cela se réfère est une relique de cette personnalité religieuse, située à Tortosa en Catalogne. 

Cinta est notamment porté par :
 Cinta Castillo Jiménez (1965-2013), femme politique espagnole ;
  (1952-), chanteuse catalane.

Cinta est un prénom féminin asiatique notamment porté par :
 Cinta Kiehl ou Cinta Laura ou Cinta (1993-), chanteuse et actrice germano-indonésienne.

Toponyme 

 , village de la commune de Crăciunești du Județ de Mureș en Transylvanie ;

 Freixo de Espada à Cinta, municipalité du district de Bragance dans la région Nord ;

 , village du district de , dans le kabupaten de Garut et la province de Java occidental.

 , montagne de la municipalité de Montmajor dans la comarque del Berguedà.

Divers 
 Cinta senese, race porcine italienne.

Prénom catalan
Prénom espagnol
Prénom indonésien